Astronomia: Línia de l'equador o línia equatorial, paral·lel mémass llarg d'un cos celest, corresponent als 0°.
 Geografia:
 Equador, república de l'Amèrica del Sud.
 Equador (República Democràtica del Congo), província de la República Democràtica del Congo.